Osoby o tym nazwisku:
 Gábor Benedek – węgierski pięcioboista nowoczesny, olimpijczyk
 Jan Benedek – polski kompozytor, gitarzysta i wokalista
 Joana Benedek – meksykańska aktorka
 János Benedek – węgierski sztangista, olimpijczyk
 László Benedek – amerykański reżyser filmowy
 László Benedek – węgierski neurolog i psychiatra
 Ludwig von Benedek – austriacki wojskowy
 Tibor Benedek – węgierski piłkarz wodny
 Witold Benedek – polski architekt